Авьон () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Авьон. Пригород Ланса, примыкает к нему с юга, в 2 км от центра города, в 5 км от автомагистрали А21 "Рокада Миньер".

Население (2017) — 17 583 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Дионисия (Сен-Дени), перестроенная, как и большая часть города, после Первой мировой войны
 Современная церковь Святого Элигия (Сент-Элуа) 1930 года

Экономика 
Бывший крупный центр добычи угля. На территории коммуны Авьон угольные компании Ланса и Льевена открыли несколько шахт. Угольные шахты были закрыты в 1988 году, но компания Gazonor до сих пор ведет работы по подземной газификации углей на территории трех бывших шахт.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,3 %
 промышленность — 8,3 %
 строительство — 13,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,9 %
 государственные и муниципальные службы — 43,3 %

Уровень безработицы (2017) — 22,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 15 950 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Авьона с 2009 года занимает коммунист Жан-Марк Теллье (Jean-Marc Tellier), член Совета департамента Па-де-Кале. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список коммунистов был единственным.

Города-побратимы 
  Донкастер, Англия
  Эльсниц, Германия
  Згожелец, Польша
  Загорье-об-Сави, Словения

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале